Plant ist der Familienname folgender Personen:

 Caleb Plant (* 1992), US-amerikanischer Boxer
 Cyril Plant, Baron Plant (1910–1986), britischer Gewerkschafter
 David Plant (1783–1851), US-amerikanischer Rechtsanwalt, Richter und Politiker
 Henry Bradley Plant (1819–1899), amerikanischer Eisenbahnmagnat
 Jane A. Plant (* 1945), britische Geochemikerin und Autorin

 Raymond Plant, Baron Plant of Highfield (* 1945), britischer Politiker und Peer
 Richard Plant (1910–1998), deutsch-US-amerikanischer Schriftsteller
 Robert Plant (* 1948), britischer Rockmusiker
 Sadie Plant (* 1964), britische Philosophin, Autorin und Cyberfeministin
 Tom Plant (* 1957), US-amerikanischer Eisschnellläufer
 Vincent Plant (* 1949), australischer Hürdenläufer

Siehe auch:
 Plant Robert, eine Rebsorte
 Plant & Foulkes, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Plante